Сталинка — многозначный термин:

 Сталинка — разговорное название многоквартирных домов строящихся с конца 1930-х по середину 1950-е гг. в период правления И. В. Сталина
 Сталинка — одно из прежних названий киевского исторического района Демиевка

Населенные пункты

Россия 
 Сталинка — до 1962 г. название хутора Калиновка в Вейделевском районе Белгородской области.
 Сталинка — до 1962 г. название деревни Чистополье в Москаленском районе Омской области.
 Сталинка — до 1962 г. название села Луговое в Таврическом районе Омской области.
 Сталинка — до 1962 г. название села Красная Поляна в Вадинском районе Пензенской области.

Украина 
 Сталинка — до 1961 г. название села Новосёловка в Немировском районе Винницкой области.
 Сталинка — до 1961 г. название города Заводское в Полтавской области.
Сталинка — до 1961 г. название села Дружба в Решетиловском районе Полтавской области.
 Сталинка — до 1969 г. название села Мирное в Изяславском районе Хмельницкой области.